Penarth steht für:

 Penarth (Wales), Stadt im walisischen Vale of Glamorgan
 Penarth (Kammergrab), Kammergrab bei Caernarfon in Wales
 Penarth (Delaware), Unincorporated Community in Delaware, USA
 Penarth RFC, walisischer Rugby-Union-Club